Nakuru ist die Hauptstadt des Nakuru Countys in Kenia, wurde 1904 gegründet und ist mit 570.674 Einwohnern (Volkszählung 2019) die drittgrößte Stadt des Landes. Nakuru liegt auf einer Höhe von etwa 1860 Metern über dem Meeresspiegel am Nakurusee im östlichen Teil des Ostafrikanischen Grabenbruchs, auch „“ genannt. Der See ist für seine Flamingos weltberühmt. Die Massai hatten den Platz En-Akuro genannt: „wirbelnder Staub“.

Geschichte und Sehenswürdigkeiten 
In der Kolonialzeit war Nakuru für die Siedler der Hauptort der sogenannten „White Highlands“. In der Nähe der Stadt liegen der Lake-Nakuru-Nationalpark, der Menengai-Krater und der prähistorische Hyrax Hill.

Der britische Architekt Herbert Baker entwarf in den 1920er Jahren ein hier errichtetes Schulgebäude für die Kinder europäischer Einwanderer.

Verkehr und Wirtschaft 

Die Eisenbahn hat hier einen wichtigen Bahnhof; eine Strecke führt von der kenianischen Hauptstadt Nairobi weiter Richtung Eldoret (in Kenia) und nach Uganda, eine Nebenstrecke führt nach Kipkelion in der Nähe von Kisumu. Heute ist die Stadt ein Zentrum des Agrobusiness.

Religion 
Nakuru gehört zur Diözese Nakuru der römisch-katholischen Kirche. 1928 eröffnete die erste katholische Mission in Nakuru. In der Stadt gibt es mehrere katholische Kirchen.

Persönlichkeiten 
 Carola von Braun (* 1942), deutsche Politikerin, MdB
 Gabrielle Agachiko (1958–2013), Jazzsängerin
 David G. Allan (* 1958), südafrikanischer Ornithologe und Naturschützer
 Binyavanga Wainaina (1971–2019), Journalist und Schriftsteller
 David Owino (* 1988), Fußballspieler
 Paul Kipngetich Tanui (* 1990), Langstreckenläufer
 Shadrack Kimutai Koech (* 1999), Langstreckenläufer

Klimatabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Kenia
Ort in Afrika